Marschnerstraße 30 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marschnerstraße 30 in Hannover, siehe St. Marien (Hannover-Nordstadt)
 Marschnerstraße 30 in Leipzig, siehe Landesgymnasium für Sport Leipzig
 Marschnerstraße 30 (München)